Лезгинка — народный танец лезгин, распространённый по всему Кавказу и Турции, а также музыкальное сопровождение к этому танцу. Традиционный народный танец горских народов Кавказа.

Эталонной, классической считается лезгинка, характеризуемая музыкальным сопровождением в ритме 6/8, зажигательным и быстрым, энергичным темпом танца.

В общем понимании, является русскоязычным собирательным названием всех национальных танцев кавказских горцев. Этимология восходит к названию народа — лезгины.

Общие сведения 
Лезгинка «изначально была танцем воинов». Танец издревле распространён среди кавказских народов, под своими национальными наименованиями:
 азербайджанское: ləzgihəngi
 абхазское: қәашара
 аварское: кьурди
 талышское: лакто
 адыгейское: зэфакӏу, ислъамый
 армянское: Արծվապար- (арцвапар) танец орла
 грузинское: ქართული ხალხური ცეკვები (картули халхури цеквеби), что переводится как «грузинские народные танцы», так как в каждом уголке Грузии существует свой уникальный танец, то единого названия нет, а вот перечень некоторых из них, например, ქართული (картули), ხევსურული (хевсурули), ხორუმი (хоруми), მთიულური (мтиулури), სვანური (сванури) и т. д..
 даргинское: делхъ
 ингушское: халхар
 кабардино-черкесское: лъапэрисэ, ислъамей
 карачаево-балкарское: стемей, джангыз
 кумыкское: бийив
 лакское: къиссу
 лезгинское: лезги кьуьл
 осетинское: зилгӕ кафт, тымбыл кафт
 чеченское: Ловзарг, Халхар бӏалбакх
.

Лезгинка — старинный сольный мужской и парный танец. Танец наиболее зрелищен, когда исполняется в национальных костюмах и в сопровождении музыкального ансамбля.

В танце используется различные образы, в основном движения воина в битве времен до огнестрельного оружия, каждое движение означает тот или иной элемент боя, например: раскинутые руки и периодичное сгибание в локте по переменно то одно то другой рукой означает стрельбу из лука. Мужчина двигается в образе «орла», чередует медленный и стремительный темп. Самыми трудно-исполняемыми и эффектными движениями являются танцевальные движения мужчины, когда он на носках раскидывает руки в разные стороны, (верхом исполнения является танец на согнутых пальцах ног) показывающее что танцующий может легко вести стрельбу из лука стоя на специально (или природной) сделанной тропинке не шире 30-35 сантиметра от стены скалы(на такой тропинке можно очень близко стоять и двигаться без подстраховки (стоять и двигаться нужно лицом к стене на носках на подогнутых пальцах, подогнутые пальцы создают «рычаг» и таким образом удерживают и возвращают в вертикальное положение, если тело отклонилось от стены) и вести стрельбу из лука стрелами в неприятеля а по самому стрелку попасть очень трудно) нависающей над ущельем, дорогой ведущей к поселению и т. д. . Женщина двигается в образе «лебедя», завораживая грациозной осанкой и плавными движениями рук. Женщина увеличивает темп своего танца вслед за мужчиной.

Согласно Энциклопедии Британика:

 Мировую любовь лезгинка завоевала в 1935 году, когда на Всемирный фестиваль народного танца отправилась команда танцоров из Тбилисского государственного театра оперы и балета имени З. Палиашвили. Ансамбль произвел фурор: «Весь зал гремел от восторга. Чопорные, сдержанные англичане забыли об этикете и изо всех сил кричали «браво», — писала газета «Вечерний Тбилиси». Руководитель группы Владимир Хетагуров поразил публику опаснейшим танцем с кинжалами: «с двумя кинжалами в руках я облюбовал двух девушек из сидящих вокруг арены и, подлетев к ним, сразу стал на одно колено, „попугав“ их кинжалами, сделав „кинжальный“ номер и после сразу поднявшись с пола, вскочил на носки и начал волчком кружиться около них, а потом, подлетев к центру на носках, завертелся и, остановившись, сделал благодарственный поклон перед королевской четой». Ему и известному танцору и хореографу Илико Сухишвили были вручены особые медали во время приема-бала в честь окончания фестиваля.

Доктор искусствоведения Анна Соколова в своей работе под названием «Циркумпонтийская лезгинка»  говорит, что «большинство легенд о происхождении лезгинки связаны с фольклором лезгин».

См. также 
 Гайтагы
 Зилга
 Исламей
 Картули
 Лазги
 Арцвапар

Примечания

Ссылки 
 Материалы интернет-сайтов
 Лезгинский ансамбль песни и танца «Сувар»
 Социальная сеть для людей, интересующихся кавказской культурой. Много лезгинки. Каждый зарегистрированный пользователь может свободно обмениваться музыкой, видео, фотографиями и книгами народов Северного Кавказа. 
 
 
 Зилга-кафт. Круговой парный танец

 Видеоматериалы
 Лезгинский вариант лезгинки — народный танец «лекъ» в исполнении лезгин.
 Аварский вариант лезгинки — народный танец «къурди» в исполнении аварцев.
 Адыгейский вариант лезгинки — народный танец исламей в исполнении солистов ансамбля «Шапсугия».
 Грузинский вариант лезгинки — народный танец лекури в исполнении ансамбля «Сухишвили-Рамишвили».
 Кабардинский вариант лезгинки — народный танец исламей в исполнении солистов ансамбля «Кабардинка».
 Кумыкский вариант лезгинки — народный танец «бийив» в исполнении солистов ансамбля «Лезгинка» Султана Хамдуллаева и Муслимат Алиевой.
 Осетинский вариант лезгинки — народный танец зилга-кафт из кинофильма «Чермен» (1974).
 Осетинский вариант лезгинки — народный танец зилга-кафт в исполнении фольклорного ансамбля «Фарн» под руководством Уагка Джатиева (фрагмент видеозаписи этнографической реконструкции народных танцев кон. XIX — нач. XX в. в с. Нижний Сба Урс-Туальского общества Южной Осетии).
 Чеченский вариант лезгинки — народный танец ловзарг в исполнении солистов ансамбля «Вайнах» под руководством Дикалу Музакаева.

Кавказские народные танцы
Европейские народные танцы